Zeche Anna Catharina ist der Name folgender Bergwerke:

 Zeche Anna Catharina (Linden) im Bochumer Stadtteil Linden
 Zeche Anna Catharina (Stiepel) im Bochumer Stadtteil Stiepel